Schlacht bei Szentgotthárd bezeichnet

 Schlacht bei Szentgotthárd am 1. August 1664, siehe Schlacht bei Mogersdorf
 Schlacht bei Szentgotthárd (1705) beim Aufstand von Franz II. Rákóczi am 13. Dezember 1705